Seijûrô Hiko (比古 清十郎) est un personnage du manga Kenshin le vagabond, de Nobuhiro Watsuki.

Treizième maître de l'école Hiten Mitsurugi ryû, il vit caché sous le nom de Kakunoshin Niitsu, en faisant le métier de potier.

Il est en même temps le maître de Kenshin et une figure "parentale" puisqu'il l'a recueilli et élevé alors que celui-ci était orphelin.

C'est un génie autoproclamé, mais on ne peut pas douter de la véracité de ses propos quand on voit sa puissance qui surpasse de loin celle de Kenshin. Il est dépeint comme inadapté à la vie en communauté, cependant c'est de loin le personnage le plus fort de la série. C'est pourquoi il fait très peu d'apparitions dans le manga, Watsuki le comparant au joker d'un jeu de cartes.

Lors de la bataille contre Shishio, son disciple est revenu le voir pour finir son apprentissage. Après un premier refus de sa part, motivé par le fait que Kenshin soit parti sans tenir compte des conseils avisés de son maître (Seijûro Hiko considère que son disciple l'a abandonné, permettant la création de l'Hitokiri Battosaï et surtout de Makoto Shishio), il reviendra sur sa décision grâce à l'arrivée impromptue de Yahiko, Kaoru et Misao. Ces derniers expliquant que Kenshin a erré pendant une dizaine d'années dans le Japon de l'ère Meiji, apportant secours à la veuve et l'orphelin. Hiko jugera alors que Kenshin a plus ou moins bien compris la véritable "voie" de l'école Hiten Mitsurugi, et reprendra l'entrainement de celui qu'il nommera à partir de ce moment le "Baka Deshi" (Le disciple imbécile).

Il portera assistance aux membres d'Oniwaban shû restés à l'Aoya (le point de chute de Kenshin à Kyoto grâce à la rencontre de Misao), Kaoru et surtout Yahiko qui se dressera seul devant Fuji dernier membre des 10 sabres encore présent. C'est avec une facilité déconcertante, alors que la situation paraissait désespérée aux yeux de tous, que Seijuro Hiko parviendra à battre son adversaire.

Il prendra en charge des années plus tard la formation de Kenshin Himura (le fils de Kenshin et Kaoru) et constatera, en voyant ce dernier affronter Yahiko qui tente de le ramener au chevet de sa mère souffrante, que son "Baka Deshi" a réussi à changer la perception de l'utilisation du sabre par un samouraï.

Hiko, Seijûrô